«Хельсингборг» () — шведский футбольный клуб из Хельсингборга. Основан 4 июня 1907 года, четырёхкратный чемпион и трёхкратный обладатель кубка Швеции. Выступает в высшем дивизионе Швеции — Аллсвенскан.

В сезоне 2000/01 клуб стал участником группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, выбив в третьем квалификационном раунде итальянский клуб «Интер» из Милана.

Достижения 
 Чемпион Швеции (5): 1928/29, 1929/30, 1932/33, 1933/34, 1940/41, 1999, 2011
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (7): 1914, 1918, 1927/28, 1948/49, 1953/54, 1995, 1998, 2000, 2010
 Обладатель Кубка Швеции (5): 1941, 1997/98, 2006, 2010, 2011
 Финалист Кубка Швеции (3): 1950, 1994, 2014
 Обладатель Суперкубка Швеции (2): 2011, 2012
 Участник Суперкубка Швеции: 2007

Текущий состав 
По состоянию на 31 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Швеции
ФК «Хельсингборг»